

Patronyme 

 Arnold Stang (1918–2009), acteur américain ;
 Dorothy Stang (Irma Dorothy Mac Stang) (1931–2005), religieuse catholique  brésilienne ;
 Emily Stang Sando (née en 1989), handballeuse norvégienne ;
 Frederik Stang (1808-1884), homme politique norvégien
 Rudolf Stang (1831-1927), peintre et graveur allemand

Guitare 
La Fender Jag-Stang est un modèle de guitare électrique créé par la marque Fender en 1995.

Voir aussi

 Manoir de Stang-al-Lin dans le Finistère.
 Vallon du Stang-Alar dans le Finistère.